ТЭС — многозначная аббревиатура:
 ТЭС — Татарские электрические сети
 ТЭС — теория электрической связи
 ТЭС — тепловая электрическая станция, теплоэлектростанция
 ТЭС — теплоэнергетическое строительство
 ТЭС — термоэлектрическая система
 ТЭС — термоядерная электростанция
 ТЭС — тетраэтилсвинец
 ТЭС — тетраэтоксисилан
 ТЭС — технико-экономический совет
 ТЭС — Тихоокеанский экономический совет
 ТЭС — Топливно-энергетический союз
 ТЭС — торгово-экономические связи
 ТЭС — точечная электросварка
 ТЭС — транскраниальная электростимуляция
 ТЭС — транспортабельная электростанция
 ТЭС — транспортно-эксплуатационное состояние
 ТЭС — Третейский энергетический суд
 ТЭС — турбоэксгаустерная система
 ТЭС — тягово-энергетическая секция

См. также 
 Тэс
  — аббревиатура латиницей

Тепловая электростанция